L'edizione 1940-41 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Helsingborgs IF.

Capocannoniere del torneo fu Stig Nyström (IK Brage), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti
Helsingborgs IF campione di Svezia 1940-41.
IK Brage e IK Sleipner retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1940
Calcio nel 1941
Campionato svedese di calcio